Ащериха — название населённых пунктов в России:

 Ащериха — деревня в Пильнинском районе Нижегородской области.
 Ащериха — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.